Большая дорога может означать:
 Большая дорога, больша́к — в старину, широкая, наезженная столбовая (почтовая или торговая) дорога, тракт.
 Большая дорога — выражение, которым раньше обозначали разбойничью или криминальную деятельность, либо место грабежа или разбоя.
 Большая дорога (главная диагональ) — самая длинная диагональ на шахматном поле; состоит из 8 клеток, от a1 до h8.
 «Большая дорога» — советско-чехословацкий художественный фильм 1962 года.

Населённые пункты 
 Большая Дорога — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Большая Дорога — посёлок в Верховском районе Орловской области (Коньшинское сельское поселение).
 Большая Дорога — посёлок в Верховском районе Орловской области (Русско-Бродское сельское поселение).
 Большая Дорога — слобода в Сапожковском районе Рязанской области.
 Большая Дорога — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.